Diora (gemeente), gemeente in Mali
 Diora (plant), een plantengeslacht